Een verkeersweg:
 N548 (België)
 N548 (Frankrijk)
 N548 (Nederland), zie Provinciale weg 548

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing